Thierry  peut désigner :

Souverain 
 Thierry , roi franc de 511 à 534 ;

Comtes
 Thierry , comte en Frise (916-959) ;
 Thierry  (~965-1026/27), comte de Bar puis duc de Haute-Lotharingie ;
 Thierry , comte de Montbéliard (1073-1105) ;
 Thierry , comte de Clèves de 1075 à 1091 ;
 Thierry  de Lusace, margrave de Lusace de 1032 à 1034 ;
 Thierry  l'Exilé, margrave de Misnie également margrave de Lusace comme Thierry III ;

Ecclésiastiques 
 Thierry  de Metz (929-984), évêque de Metz ;
 Thierry  (- 977), archevêque de Trèves ;

Autre 
 Thierry  de Liesgau († 976), un des premiers membres de la Maison de Wettin.

Thierry 01